Die League of Ireland 1975/76 war die 55. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Meister wurde zum vierten Mal der Dundalk FC.

Modus 
Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1976
Fußballsaison 1975/76